Игапоран () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия. Составная часть мезорегиона Юго-центральная часть штата Баия. Входит в экономико-статистический микрорегион Гуанамби. Население составляет 14 917 человек на 2006 год. Занимает площадь 789,252 км². Плотность населения — 18,9 чел./км².

История 
Город основан в 1958 году.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 26.715.494,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 1.811,10 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,655 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Баия